Иванов, Юрий Александрович:
 Иванов, Юрий Александрович (1928—2018) — советский финансист и банкир, председатель правления Госбанка СССР.
 Иванов, Юрий Александрович (род. 1929) — советский учёный-океанолог.